Demócrata puede referirse a:

Partidario de la Democracia
Relativo a los distintos partidos denominados Partido Demócrata (página de desambiguación)
Relativo a otras instituciones que llevan esa denominación:
Unión Demócrata Independiente
Internacional Demócrata de Centro
Unión Internacional Demócrata
Demócratas (Brasil)
Demócratas (Chile)
Demócratas Cristianos (Suecia)